Садова вулиця (Київ)

 Садова вулиця (Київ, Дарницький район)
 Садова вулиця (Київ, Деснянський район)
 Садова вулиця (Київ, Печерський район)
 Садова вулиця (Київ, Солом'янський район)

Див. також:

 Сирецько-Садова вулиця

Вулиці